SCMA steht für:
 SCM Agreement, Abkommen im Welthandelsrecht
 SubCarrier Multiple Access, Multiplexverfahren in Passiven Optischen Netzen
 Puerto Marín Balmaceda Airport (ICAO-Code), Flughafen von Puerto Raúl Marín Balmaceda, Provinz Aysén, Región de Aisén, Chile

Abkürzung